El término Krásnaya Gorka  o Krasna Girka () puede referirse a:

Localidades

Krásnaya Gorka (Amur), localidad del óblast de Amur, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Jolmogory, Arjánguelsk), localidad del raión de Jolgomory del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Pínega, Arjánguelsk), localidad del raión de Pínega del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Ordintsovskaya, Shénkursk, Arjánguelsk), localidad del municipio de Ordintsovskaya del raión de Shénkursk del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Shegobary, Shénkursk, Arjánguelsk), localidad del municipio de Shegobary del raión de Shénkursk del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Bashkortostán), localidad del república de Bashkortostán, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Chuvasia), localidad del república de Chuvasia, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Belomorsk, Karelia), localidad del raión de Belomorsk de la república de Karelia, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Sortavala, Karelia), localidad del raión de Sortavala de la república de Karelia, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Anapa, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de la ciudad de Anapa del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Apsheronsk, Krasnodar), localidad del raión de Apsheronsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Kingisep, Leningrado), localidad del raión de Kingisep del óblast de Leningrado, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Kírishi, Leningrado), localidad del raión de Kírishi del óblast de Leningrado, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Luga, Leningrado), localidad del raión de Luga del óblast de Leningrado, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Vsévolozhsk, Leningrado), localidad del raión de Vsévolozhsk del óblast de Leningrado, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Mari-El), localidad del raión de Mari-El del óblast de Leningrado, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Omsk), localidad del óblast de Omsk, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Kinel-Cherkasy, Samara), localidad del raión de Kinel-Cherkasy del óblast de Samara, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Chelnó-Vershiny, Samara), localidad del raión de Chelnó-Vershiny del óblast de Samara, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdlovksk, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Krásnaya Gorka (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.

Krásnaya Gorka (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.
Krásnaya Gorka (Chernígov), localidad del óblast de Chernígov, en Ucrania.

Otros 

Krásnaya Gorka (festividad), antigua festividad eslava oriental.
Fuerte de Krásnaya Gorka, fortaleza costera de artillería situada al oeste de Lomonósov, en la costa meridional del golfo de Finlandia, en Rusia.